Роберто де Симоне (; род. 25 августа 1933, Неаполь) — итальянский актер и композитор.

Его фильмография:

Биография 
Внук Роберто Де Симоне (актер театра и кино), он родился в Неаполе на Виа Пигнасекка, улице у подножия Испанского квартала между Виа Толедо и Пьяцца Монтесанто.

Роберто Де Симоне был директором лирического театра в Неаполе. Преподавал в Академии изящных искусств в Неаполе. Он был художественным директором театра «Сан-Карло» и директором консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла в Неаполе.

Примечания

Ссылки 

Актёры Италии
Композиторы Италии
Кинокомпозиторы Италии
Родившиеся в Неаполе